Die Abkürzung OICA steht für:
 Die Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles, die Internationale Automobilherstellervereinigung.
 Ordo Initiationis Christianae Adultorum, die Die Feier der Eingliederung Erwachsener in die Kirche im Rahmen eines Katechumenats.

Abkürzung